Foolish Behaviour — музичний альбом Рода Стюарта. Виданий 21 листопада 1980 року лейблом Warner Bros. Records. Альбом відносять до напрямку рок, поп.

Список пісень 
 «Better off Dead» — 3:07
 «Passion» — 5:29
 «Foolish Behaviour» — 4:24
 «So Soon We Change» — 3:44
 «Oh God, I Wish I Was Home Tonight» — 5:02
 «Gi’ Me Wings» — 3:47
 «My Girl» — 4:27
 «She Won't Dance with Me» — 2:30
 «Somebody Special» — 4:29
 «Say It Ain't True» — 4:02
 «I Just Wanna Make Love to You»

Посилання 

Альбоми Рода Стюарта